Río Isuela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Isuela (vattendrag i Spanien, Provincia de Huesca), Aragonien, 
 Río Isuela (vattendrag i Spanien, Provincia de Zaragoza), Aragonien, 

Robotskapade Spanienförgreningar